Annay puede referirse a: 

 Annay, comuna francesa situada en Nièvre.
 Annay, comuna francesa situada en Paso de Calais.